Big Dry Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Dry Lake (Arizona), im Navajo County
 Big Dry Lake (Kalifornien), im Lassen County